El término Záimishche (en ucraniano o ) o Záimishcha (en bielorruso: Займішча) puede referirse a:

Záimishcha (Bielorrusia), localidad de Bielorrusia.

Záimishche (Klintsy, Briansk), localidad del raión de Klintsy del óblast de Briansk, en Rusia. 
Záimishche (Unecha, Briansk), localidad del raión de Unecha del óblast de Briansk, en Rusia. 
Záimishche (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia. 
Záimishche (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia. 
Záimishche (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia. 
Záimishche (Tver), localidad del óblast de Tver, en Rusia.
Záimishche (Klintsy, Briansk), localidad del óblast de Yaroslavl, en Rusia.

Záimishche (Kiev), localidad del óblast de Kiev, en Ucrania.
Záimishche (Talalaika, Chernígov), localidad del raión de Talalaika del óblast de Chernígov, en Ucrania.
Záimishche (Shchops, Chernígov), localidad del raión Shchops del óblast de Chernígov, en Ucrania.